Dans l'Empire perse (achéménide) la garde impériale se nommait Les Immortels et était au nombre de  hommes.
 Dans la Rome antique, les empereurs étaient protégés par la garde prétorienne
 Dans l'Empire byzantin : la garde varègue ou garde varangienne
 Dans l'Empire d'Autriche puis dans l'Empire austro-hongrois a existé une Garde impériale
 En France : 
 Pendant le Premier Empire français, Napoléon  était protégé par la Garde impériale
 Pendant le Second Empire, Napoléon III réinstitua la Garde impériale.
 La Russie des tsars a eu la garde impériale.
 Dans l'Empire allemand, le  à pied de la Garde remplissait cette fonction.
 Au Japon, la protection de l'empereur est assurée par la garde impériale. Autrefois branche de l'armée japonaise, elle est depuis 1947 intégrée à l'agence nationale de police.

Fiction
 Une des armées de Warhammer 40,000 se nomme la Garde impériale.
 La Garde impériale, aussi connue sous le nom de Garde royale impériale, est chargée de la protection de l'Empereur dans l'univers Star Wars.